Ярутка пронзённая () — вид однолетних травянистых растений рода  семейства .

Экология и распространение 
Встречается в Северной Африке, Европе, на Ближнем Востоке и Средней Азии. На территории России встречается в европейской части, Предкавказье и Алтайском крае.

Произрастает на каменистых склонах, скалах, у дорог, на лугах, среди кустарников.

Ботаническое описание 
Стебель обычно ветвистый, голый, сизо-зелёный, высотой 5—35 см.

Листья цельнокрайные или неясно-зубчатые; прикорневые черешковые, обратно-овальные; стеблевые — продолговато-овальные, стеблеобъемлющие.

Лепестки продолговатые, длиной 2,5—3 мм.

Стручочки обратно-сердцевидные, длиной 6—7 мм, шириной 4,5—6 мм, гнёзда 2—4-семянные. Семена коричневые, длиной около 1,25 мм, шириной до 1 мм.

Значение и применение 
По наблюдениям, в Туркмении поедалась скотом.

Вредный сорняк посевов.

Классификация

Представители 
В рамках виды выделяют несколько подвидов:

Таксономическое положение 
Вид Ярутка пронзённая входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

Капустные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Сорные растения